

Писаревка — село, район Магжана Жумабаєва, Північноказахстанська область

Писаревка — село, Гайський міський округ, Оренбурзька область
 Писаревка — присілок, Рамонський район, Воронезька область